O Clube Atlético União Iracemapolense é um clube brasileiro de futebol da cidade de Iracemápolis.

A equipe foi fundada em 1 de maio de 1946 e disputou nove edições do campeonato paulista de futebol, incluindo cinco edições da terceira divisão (atual A3), entre 1986 e 1992.

Atualmente, o departamento de futebol do clube participa apenas de competições de cunho amador.

Participações em estaduais 
 Terceira Divisão (atual A3) = 5 (cinco) 
- 1986 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992

 Quarta Divisão (atual B) = 1 (uma) 
- 1988

 Quinta Divisão (atualmente extinta) = 2 (duas)
- 1999 - 2000

 Sexta Divisão (atualmente extinta) = 1 (uma) 
- 2001

Clubes de futebol de Iracemápolis
Clubes de futebol fundados em 1946
Fundações em São Paulo em 1946